Баррьер — французская фамилия.

Известные носители:
 Баррьер, Жан-Батист де ла (1544—1600) — католический религиозный деятель, основатель монашеского ордена фельянов. 
 Баррьер, Жан-Франсуа (1786—1868) — французский историк.
 Баррьер, Пьер (? — 1593) — заговорщик.
 Баррьер, Теодор (1823—1877) — французский драматург.

См. также 
 Барьер

Примечания